|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2004 vond plaats van 1 tot en met 7 november 2004 in de Canadese stad Quebec. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Maria Sjarapova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Française Mary Pierce bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Alina Zjidkova.

De ongeplaatste Martina Suchá uit Slowakije won het toernooi. In de finale versloeg zij de Amerikaanse kwalificante Abigail Spears in drie sets. Suchá wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Li Ting en Sun Tiantian hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Claudine Schaul en Tamarine Tanasugarn, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Carly Gullickson en María Emilia Salerni won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Els Callens en Samantha Stosur in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Argentijnse Salerni had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Amerikaanse Gullickson geen.

De Belgische Els Callens speelde samen met Samantha Stosur uit Australië. Zij waren het tweede reekshoofd, en bereikten de finale.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Quebec 2004
Quebec